Nichlas Falk, född 3 februari 1971, är en svensk före detta ishockeyspelare (forward och back) som spelade sammanlagt 16 säsonger för Djurgårdens IF.

Spelarkarriär
Falks moderklubb är Huddinge IK. Han spelade i klubbens A-lag som då spelade i dåvarande division 1. Säsongen 1990/1991 spelade han för det svenska junior ishockeylandslaget. Inför säsongen 1995/1996 värvades han till Djurgårdens IF. Han spelade sammanlagt 751 SHL och 115 slutspelsmatcher. Han spelade fyra finaler, och var med och vann två SM-guld med Djurgården (1999/2000, 2000/2001). Han representerade Sveriges herrlandslag i ishockey vid ett flertal tillfällen. Bland hans största meriter i internationella idrottssammanhang kan ishockey-VM 1998 nämnas, då han var med och erhöll en guldmedalj. Han har även vunnit silver och brons med det svenska ishockeylandslaget. 

I en match mot Linköpings HC den 26 januari 2008, spelade han sin 588 match för Djurgården och passerade därmed Jens Öhlings rekord för flest spelade matcher för klubben. Den 30 januari 2010 spelade han sin 700 match i Djurgården mot Rögle BK, Falk gjorde dessvärre inga poäng men DIF vann matchen med 6-2.

Den 19 april 2011 meddelade Falk officiellt att han lägger av som ishockeyspelare. "Jag känner att det får räcka nu", sa Falk till Aftonbladet.

Den 7 april 2013 meddelas att Falk är åter i moderklubben Huddinge IK, som heltidsanställd A-lagstränare och sportchef med övergripande ansvar för klubbens senior- och juniorverksamhet.

Inför säsongen 2016/2017 värvades han som assisterande tränare i Södertälje SK. I oktober 2017 blev det officiellt att Falk tar över huvudansvaret som ansvarig tränare i Södertälje.

Karriärstatistik

Meriter
SM-guld med Djurgårdens IF 2000, 2001
 A-landskamper: 114
 VM-guld 1998
 VM-silver 1997
 VM-brons 1999, 2002
 SM-silver med Djurgårdens IF 2010

Klubbar
Huddinge IK 1988/1989-1994/1995 (moderklubb)
Djurgården Hockey 1995/1996-2011

Referenser 

Födda 1971
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Djurgården Hockey
Män
Levande personer
Spelare i Huddinge IK
Världsmästare i ishockey
Idrottare från Stockholm